Лагоа (порт. Lagoa) — топоним.

 Лагоа (Азорские острова) — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Азорские острова. 
 Лагоа (Вила-Нова-ди-Фамаликан) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Лагоа (Маседу-де-Кавалейруш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса. 
 Лагоа (Параиба) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. 
 Лагоа (Фару) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Фару. 
 Лагоа (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.